Пасто (Венгрия) — город на севере Венгрии.
Пасто (Колумбия) - город в Колумбии.